Est falsifiable :
 une substance ou un document que l'on peut falsifier, c'est-à-dire altérer pour en faire un  ;
 une théorie scientifique dont une expérience ou un calcul permettrait de démontrer la fausseté ; dans ce sens le mot falsifiable est un anglicisme pour réfutable.